Die Abkürzung TD steht für:
 1924 TD, eine Bezeichnung des Asteroiden (1036) Ganymed
 Tangerine Dream, eine Musikband
 Tätigkeitsdisposition, in der Erziehungswissenschaften und Pädagogik
 TD, ICAO-Code von Dominica
 TD, Postleitzahlenpräfix von Galashiels in Großbritannien
 TD 2000, ehemaliger australischer Automobilhersteller
 TD Cars, Automobilhersteller aus Malaysia
 Teachta Dála (irisch), ein Abgeordneter des irischen Unterhauses
 Technischer Direktor, eine Berufsbezeichnung aus dem Bereich Animation/Visuelle Effekte
 Technischer Dienst, verbotene Teilorganisation des ebenfalls verbotenen Bundes Deutscher Jugend
 TemplateData
 Temporal Difference Learning, eine Technik des bestärkenden Lernens
 Temps Dynamique, französisch für Dynamische Zeit, ein Basis-Zeitsystem zur Ephemeridenberechnung
 TestDirector, eine Software von Mercury, heute HP Quality Center
 Tetanus-Diphtherie-Auffrischimpfung
 Tim Duncan, ein US-amerikanischer Basketballspieler
 Tordifferenz, ein Verfahren zur Berechnung von Ranglistenpositionen im Sport
 Toronto-Dominion Bank, eine nordamerikanische Bank der TD Bank Financial Group
 Totalitarismus und Demokratie, eine wissenschaftliche Fachzeitschrift
 Touchdown (Sport), ein Begriff aus der Sportart American Football
  (englisch), Turnier­leiter
 Tower Defense, eine Unterordnung des Strategiespiel-Genres
 Toxische Dosis für Giftstoffe, in der Form TDLo auch als geringste bekannte toxische Dosis
 , die Nachbildungsdifferenz, siehe Nachbildungsfehler
 Triple-double, ein Begriff aus der Sportart Basketball
 Tschad, ein afrikanischer Staat (Landescode nach ISO 3166-1)
 Turbodiesel, eine Motorenbauweise

TD als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Norwegen: Bergen in der Provinz Vestland
 Österreich: Diplomatisches Korps in Tirol

td steht für:
 .td, die Top-Level-Domain von Tschad

Td steht für:
 Townsend (Einheit), eine physikalische Einheit des Verhältnisses von Feldstärke und Teilchendichte
 True Detective, eine von HBO produzierte, US-amerikanische Fernsehserie

td0 steht für:
 .td0, die Dateiendung des TeleDisk-Dateiformats

TD